Osoby noszące nazwisko Maszkowski
 Jan Kanty Maszkowski (1793-1865) – polski malarz
 Marceli Maszkowski (1837-1862) – polski malarz, syn Jana Kantego
 Rafał Ludwik Maszkowski (1838-1901) – polski skrzypek i dyrygent, syn Jana Kantego
 Karol Maszkowski (1831-1886) – rektor Politechniki Lwowskiej, syn Jana Kantego
 Karol Zyndram Maszkowski (1868-1938) – polski malarz, syn Karola
 Rafał Maszkowski (ur. 1967) – polski informatyk
Inne znaczenia wyrazu Maszkowski
 Maszkowski, pseudonim Stanisława Kasznicy (1908-1948), ostatniego Komendanta Głównego NSZ
 herb szlachecki Maszkowski